E.Gross kan som auktorsförkortning betyda:

 
 Elvira Angela Gross

Robotskapade auktorsförkortningar